Article 1 est une association française engagée pour l'égalité des chances et le soutien des élèves issus de milieux populaires. Elle est issue de la fusion de Passeport Avenir et de Frateli.

Histoire 
Frateli est fondé en 2004. En 2005, Benjamin Blavier, responsable des ressources humaines chez SFR, fonde Passeport Avenir au sein de l’opérateur de télécommunications. Un an plus tard, l’association s’émancipe et convainc d'autres entreprises d’intégrer le projet. En 2017, près de 12 000 élèves et étudiants issus de milieux modestes sont accompagnés par les deux associations. Les ateliers Inspire sont mis en place dans des lycées des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou qui recrutent en Réseau d'éducation prioritaire et zone rurale pour accompagner les Premières et Terminales dans leur orientation post-bac. 

En , Article 1 inaugure L'Ascenseur, un nouveau siège à côté de la place de la Bastille en collocation avec 20 associations partenaires qui luttent contre l'inégalité des chances et pour l'insertion professionnelle.

Financement 
L'association reçoit une subvention publique de  d'euros pour accompagner en 2021  dans le cadre d'un mentorat. Elle reçoit par ailleurs pour cette opération des financements privés à hauteur de 2,1 millions d’euros.  

67 % du financement global de l’association provient de subventions privées et du mécénat d’entreprise.

Chaque financeur bénéficie d'un rabattement de 60% de la somme donnée sur leur déclaration de revenue. Indirectement, bien plus de 33% du fonctionnement de l'association dépend de l'argent des citoyens français.

Notes et références

Liens externes 

 

Association française fondée en 2017
Association ou organisme lié à l'éducation en France